Anche suo figlio Michael ha seguito le sue orme ed è un pilota motociclistico professionista.

Carriera
Le sue prime partecipazioni al Tourist Trophy risalgono al 1965; il primo risultato notevole fu il titolo di campione nazionale britannico in classe 350 nel 1971.

Per quanto riguarda il motomondiale le sue presenze si limitarono alle gare che si disputavano in territorio britannico come il Tourist Trophy e il Gran Premio motociclistico dell'Ulster, oltre a sporadiche apparizioni nel Gran Premio motociclistico d'Olanda e in quello di Spagna.

Oltre alle due vittorie nel Tourist Trophy del 1973 e del 1974 valide per il mondiale, si impose sull'Isola di Man altre 5 volte ottenne vari successi anche nella North West 200 e 4 titoli consecutivi nella classe Formula 2 del Campionato mondiale Formula TT.

La sua carriera ebbe praticamente termine nel 1985 a causa di un grave incidente occorsogli sul circuito del Montjuïc, anche se egli poi provò a partecipare ad edizioni del TT sino al 1991.

Risultati nel motomondiale

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni